

Toponyme 
 Vinci est un village italien, situé près de Florence.
 Vinci est un village de Serbie situé dans la municipalité de Golubac, district de Braničevo.

Patronyme 
 Charles Vinci (1933-2018), haltérophile américain
 Jean Vinci (1921-2010), acteur et scénariste français.
 Léonard de Vinci (1452-1519), peintre, sculpteur, architecte et homme de science italien.
 Leonardo Vinci (1696-1730), compositeur napolitain.
 Pierino da Vinci (v.1531–1554), sculpteur italien, neveu de Léonard de Vinci.
 Pietro Vinci (1535–1584), compositeur et madrigaliste italien.
 Roberta Vinci (née en 1983), joueuse de tennis professionnelle italienne.
 Simona Vinci (née en 1970), romancière italienne.
 Vanna Vinci (née en 1964), auteure de bande dessinée, illustratrice et enseignante italienne.

Enseignement 

Supérieur et universitaire
 Le pôle d’enseignement supérieur Léonard-de-Vinci est un centre d’enseignement supérieur situé à La Défense, dans le département des Hauts-de-Seine, qui regroupe, entre autres :
 L’École supérieure d'ingénieurs Léonard-de-Vinci
 L’UFR Léonard-de-Vinci est une unité de formation et de recherche de l’université 
 La Haute École Léonard de Vinci, en Wallonie (Belgique).

Culture 
 Vinci est une pièce de théâtre de Robert Lepage.
  est un roman de fiction de Dan Brown
 Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci est un ouvrage de Sigmund Freud

Autres 
 Vinci est un groupe industriel français spécialisé dans les concessions et la construction.
 Vinci est un moteur spatial.
 Vinci est un jeu de société de Philippe Keyaerts.
 Vinci est le nom du centre international de congrès de Tours.
 Vinci est le nom d’une faction du jeu vidéo .
 L’aéroport Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino est le principal aéroport italien.
 Le programme européen Leonardo da Vinci est un programme européen qui traite de la formation professionnelle.
 Leonardo da Vinci est un jeu de société.
 Devinci est une entreprise de vélos canadienne.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme italien
Homonymie de titre